1 litre no namida – diario di memorie scritto da Aya Kitō pubblicato nel 1986
 1 litre no namida – serie TV giapponese del 2005 basato sul diario di Aya Kitō
 1 litre no namida – film del 2005 diretto da Riki Okamura basato sul diario di Aya Kitō